Le Vernet est le nom de différentes communes françaises :
 Le Vernet, dans l'Allier ;
 Le Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
 Le Vernet, en Ariège ;
 Camp du Vernet, camp d'internement qui se trouvait dans cette commune entre 1939 et 1944 ;
 Le Vernet, en Haute-Loire ;

Le Vernet est également le nom de :
Le Vernet, lieu-dit de la commune française de Saint-Angel dans le Puy-de-Dôme ;
Le Vernet, un quartier de Perpignan.

Voir aussi 

 Les Vernets, un quartier de la ville de Genève (Suisse)
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France